Zarośle – osada wsi Zbiczno w Polsce położony w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Zbiczno, na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Wzmiankowany od roku 1738.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa toruńskiego.

Zobacz też 
 Zarośle

Przypisy 

Zbiczno (gmina)